Die BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in Kockelscheuer bei Roeser. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 13. bis 19. September 2021 statt.

Titelverteidigerinnen sind Jeļena Ostapenko im Einzel sowie die Paarung Cori Gauff/Catherine McNally im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2021 fand vom 11. bis 12. September 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Roeser